Horace Mann (1706–1786) – brytyjski dyplomata, 1. baronet Mann
 Horace Mann (1744–1814) – brytyjski polityk, 2. baronet Mann
 Horace Mann  (1796–1859) – amerykański pedagog i polityk, reformator edukacji
 Horace Mann Jr. (1844–1868) – amerykański botanik, syn pedagoga 

 Horace Mann School –  college w Nowym Jorku